Ворсин — русская фамилия.

Известные носители 
 Ворсин, Александр Фёдорович (1847—1919) — российский купец, общественный и политический деятель.
  (род. 1948) — советский игрок в хоккей с мячом, министр спорта и туризма (1999—2003) и председатель Федерации хоккея Республики Беларусь (2010—2014).
 Ворсин, Яков Васильевич (1926—1995) — советский шофёр, Герой Социалистического Труда (1971).

См. также